Bjørne (Ursidae) er i ordenen rovdyr og er en familie af pattedyr. Bjørne kan findes på alle kontinenter med undtagelse af Australien, dog primært på den nordlige halvkugle. I Afrika er de alene kendt fra Atlasbjergene i Marokko, hvor de dog nu er uddøde. 

Bjørne vejer fra 300 til 800 kg og er typisk brune, sorte eller hvide.

Systematik
Bjørnefamilien inderholder 8 nulevende arter, samt en art, hulebjørn, der uddøde under sidste istid, for ca. 24.000 år siden. 

Underfamilie Ailuripodinae

 Panda (Ailuropoda melanoleuca)
Underfamilie Tremarctinae

 Brillebjørn (Tremarctos ornatus)
Underfamilie Ursinae

 Malajbjørn (Helarctos malayanus)
 Læbebjørn (Melursus ursinus)
 Sort bjørn (Ursus americanus)
 Brun bjørn (Ursus arctos)
 Isbjørn (Ursus maritimus) 
 Kravebjørn (Ursus thibetanus)
 Hulebjørn (Ursus spelaeus), uddød.

Rød panda er ikke nært beslægtet med kæmpepandaen, men er tættere i familie med mårdyrene (Mustelidae).

Slægtskab

Slægtskabet (fylogenien) mellem de nulevende arter af bjørne er vist nedenfor, baseret på mitochondrie DNA sekvenser (Yu et al. 2007). Kæmpepanda og brillebjørn er de ældste arter. Brun bjørn og isbjørn er nært beslægtet og isbjørn betragtes af nogle som en underart af brun bjørn

Se også 
 Store Bjørn og Lille Bjørn – stjernebilleder.

Referencer